Illirico o Illiria – regione dove risiedeva l'antico popolo degli Illiri 
 Illyricum – la provincia romana di epoca repubblicana (dal 168 a.C.), trasformata nella provincia di Dalmazia sotto Augusto a partire dal 9 d.C.
 Illirico – in geologia, un sottopiano dell'Anisico
 Illirico – lingua estinta parlata nella attuale Dalmazia
 Gladiolus illyricus – una specie di Gladiolus

Persone 
 Luca Schiavo, noto anche come Luca Dalmata o Luca Illirico – condottiero di ventura vissuto nel XV secolo
 Tommaso da Osimo, detto anche Tommaso Illirico – frate francescano, autore di alcuni scritti contro i luterani ed altri scismi
 Mattia Flacio Illirico (Matija Vlačić) –  teologo istriano del XVI secolo